Grünberg steht für:

 Grünberg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Grünberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Grünberg Verlag, deutscher Buchverlag

Berge:
 Grünberg (Totes Gebirge) (1874 m), im Toten Gebirge, Oberösterreich
 Grünberg (Oberösterreichische Voralpen) (984 m), zwischen Gmunden und dem Traunstein, Oberösterreich
 Grünberg (Wien), Hügel (230 m) in Wien
 Zelená hora (Cheb) (637 m) im Fichtelgebirge, Tschechien
 Zelený vrch im Lausitzer Gebirge, Tschechien

Gebäude:
 Antoniterkloster Grünberg
 Burg Grünberg (Magdeburg)
 Burgstall Grünberg (Grünberg)
 Burgstall Grünberg (Rudelzhausen)

Grünberg ist der Name folgender Orte

in Baden-Württemberg:
 Grünberg (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis

in Bayern:
 Grünberg (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen
 Grünberg (Brand), Ortsteil der Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth
 Grünberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Grünberg (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau
 Grünberg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Grünberg (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen
 Grünberg (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Grünberg (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut
 Grünberg (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising

in Brandenburg:
 Grünberg (Brüssow), Ortsteil der Stadt Brüssow, Landkreis Uckermark

in Hessen:
 Grünberg (Hessen), Stadt im Landkreis Gießen, Hessen, Deutschland

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Grünberg (Leopoldshagen), Ortsteil der Gemeinde Leopoldshagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

in Sachsen:
 Grünberg (Augustusburg), Ortsteil der Stadt Augustusburg, Landkreis Mittelsachsen
 Grünberg (Bernsdorf), Wohnplatz der Stadt Bernsdorf, Landkreis Bautzen
 Grünberg (Ottendorf-Okrilla), Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen
 Grünberg, Ursprungssiedlung von Grünlichtenberg, Ortsteil der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen

in Schleswig-Holstein:
 Grünberg (Hohenfelde), Ortsteil der Gemeinde Hohenfelde, Kreis Plön
 Grünberg (Wanderup), Ortsteil der Gemeinde Wanderup, Kreis Schleswig-Flensburg

in Thüringen:
 Grünberg (Ponitz), Ortsteil der Gemeinde Ponitz, Landkreis Altenburger Land

in Österreich:
 Grünberg (Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen), Katastralgemeinde von St. Bernhard-Frauenhofen, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Grünberg (Gemeinde Rainbach), Katastralgemeinde von Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grünberg (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grünberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortsteil von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

in Polen:
 Grünberg, Kreis Grünberg, Niederschlesien, seit 1945: Zielona Góra, Stadt in der Woiwodschaft Lebus
 Grünberg, Kreis Samter, Posen, seit 1945: Zielonagóra, Dorf in der Landgemeinde Obrzycko, Woiwodschaft Großpolen
 Grünberg, Kreis Dramburg, Pommern, seit 1945: Rzęśnica, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Złocieniec, Woiwodschaft Westpommern
 Grünberg, Kreis Allenstein, ab 1910 Stadt Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Zielona Górka, Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünberg, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Skoczki, seit 1907 Teil von Groß Rosinsko, heute Rożyńsk Wielki (Gołdap) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grünberg, Kreis Bromberg, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Zielonczyn, Ort der Gmina Sicienko, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Grünberg in den Karpaten, polnisch: Grybów, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen

in Tschechien:
 Zelená Hora, Gemeinde im Okres Vyškov
 Zelená Hora, Ortsteil der Stadt Kraslice
 Zelená Hora, Wüstung auf dem Kataster von Borová Lada (Ferchenhaid)
 Kamhajek, Ortsteil von Křečhoř, Okres Kolín
 Schloss Zelená Hora
 Wallfahrtskirche Zelená Hora

Siehe auch:
 Grunberg
 Grüneberg
 Grünenberg
 Grüner Berg
 Neugrünberg
 Greenberg
 Grinberg
 Grönberg
 Grynberg